Дракон — міфічна істота
 «Дракон» — клас гоночних вітрильних яхт
 Дракон — навколополярне сузір'я північної півкулі неба, одне з найкраще вивчених сузір'їв
 Дракон — давньоримський військовий штандарт
 «Дракон» — грецький чорно-білий фільм
 Дракон — архонт Афін 7 століття до н. е.

Прізвиська 
 Дракон — Влад Дракула
 Дракон — Френсіс Дрейк

Див. також 
 Змій
 Драгон
 Драконність — світогляд
 Драгуни — вид легкої кінноти, що отримав назву від «дракона», різновиду вогнепальної зброї